Прошлогодний победитель серб Новак Джокович защищал свой титул в качестве второй ракетки турнира, но проиграл в финале британцу Энди Маррею в пяти сетах.

Общая информация 
Благодаря победе Маррея британцы прервали свою 76-летнюю серию без титулов на турнирах Большого шлема в этом разряде.

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года и бывшая первая ракетка мира Энди Роддик провёл свой последний матч в профессиональной карьере, уступив в 4-м круге Хуану Мартину дель Потро.

Впервые с Roland Garros-2004 в полуфинале турнира Большого шлема не играл ни Роджер Федерер (поражение в четвертьфинале), ни Рафаэль Надаль (неучастие в турнире из-за травмы).

Посев 

  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Финал)
 ' Энди Маррей (Титул)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Хуан Монако (Первый раунд)
  Николас Альмагро (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Александр Долгополов (Третий раунд)
  Милош Раонич (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)

<li>  Кэй Нисикори (Третий раунд)
<li>  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд, отказ)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Четвёртый раунд)
<li>  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
<li>  Томми Хаас (Первый раунд)
<li>  Флориан Майер (Первый раунд)
<li>  Марди Фиш (Четвёртый раунд)
<li>  Марсель Гранольерс (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
<li>  Андреас Сеппи (Первый раунд)
<li>  Сэм Куэрри (Третий раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Виктор Троицки (Первый раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
<li>  Жюльен Беннето (Третий раунд)
<li>  Жереми Шарди (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Робби Джинепри (Первый раунд)
  Стив Джонсон (Третий раунд)
  Денис Кудла (Первый раунд)  Денис Новиков (Второй раунд)

<ol start=7>
<li>  Джек Сок (Третий раунд)
<li>  Гийом Руфен (Первый раунд)<li>  Сомдев Девварман (PR, Первый раунд)<li>  Томми Робредо (PR, Второй раунд)
<li>  Поль-Анри Матьё (PR, Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Гвидо Андреоцци (Первый раунд)  Даниэль Брандс (Второй раунд)
  Маттиас Бахингер (Первый раунд)
  Кароль Бек (Первый раунд)  Джимми Ван (Второй раунд)
  Теймураз Габашвили (Первый раунд)
  Грега Жемля (Третий раунд)
  Брэдли Клан (Второй раунд)
  Рикардо Мельо (Первый раунд)''

<ol start=10>
<li>  Хироки Мория (Первый раунд)
<li>  Максим Отом (Первый раунд)
<li>  Гвидо Пелья (Первый раунд)
<li>  Бобби Рейнолдс (Первый раунд)
<li>  Игорь Сейслинг (Второй раунд)
<li>  Тим Смычек (Второй раунд)
<li>  Райн Уильямс (Первый раунд)
<li>  Флоран Серра (LL, Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

<ol start="1">
<li>  Гаэль Монфис (Травма правого колена)
<li>  Давид Налбандян (Травма мышцы брюшного пресса)
<li>  Рафаэль Надаль (Травма колен)

<li>  Хуан-Карлос Ферреро
<li>  Хуан-Игнасио Чела

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

<ol start="1">
<li>  Флориан Майер (Первый раунд)
<li>  Марди Фиш (Четвёртый раунд)

<ol start="2">
<li>  Станислас Вавринка ''(Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис5
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвёртый круг

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Д. Янг
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М. Отом
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=61
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Б. Фау
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Рамос
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3=6| RD1-score05-4=6| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Р. Джинепри
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=0
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Р. Машаду
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Ф. Вердаско
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= М. Фиш
| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=6| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Г. Соэда
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=62
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Н. Давыденко
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Г. Пелья
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= И. Карлович
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж. Ван
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=68
| RD1-score14-3=6| RD1-score14-4=6| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= М. Рассел
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=7| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=1
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= Ж. Симон
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Б. Фау
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= А. Рамос
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=7| RD2-score03-3=65
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Ф. Вердаско
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=23
| RD2-team05= М. Фиш
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=6| RD2-score05-4=6| RD2-score05-5=6| RD2-seed06=
| RD2-team06= Н. Давыденко
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=1
| RD2-score06-5=2

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Дж. Ван
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= Ж. Симон
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= Ф. Вердаско
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=23
| RD3-team03= М. Фиш
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Ж. Симон
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=65
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=w
| RD4-score01-2=/
| RD4-score01-3=o
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=23
| RD4-team02= М. Фиш
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=

}}

 Секция 2 

| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6| RD1-score09-4=7| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Д. Кудла
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л. Лацко
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6| RD1-score11-4=3
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Дж. Блейк
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= П.-А. Матье
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7| RD1-score13-4=7| RD1-score13-5=6| RD1-seed14=
| RD1-team14= И. Андреев
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= С. Жиральдо
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=6| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= М. Раонич
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Э. Маррей
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= И. Додиг
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= П. Андухар
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=7| RD2-score03-4=6| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Ф. Лопес
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=65
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=24
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Дж. Блейк
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= П.-А. Матье
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=64
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= М. Раонич
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{Nowrap| Э. Маррей}}
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=7| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=30
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=6'''
| RD3-score02-4=64
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=63
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=15
| RD3-team04=

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые